Transilien lijn H is een Franse voorstadslijn tussen het noorden van Île-de-France en Parijs. Hij verbindt Paris-Nord, Luzarches, Pontoise en Persan - Beaumont via Montsoult - Maffliers en via Valmondois. Ook rijden onder de vlag van lijn H treinen over de tangentiële lijn La transversale tussen Pontoise en Creil. De lijn wordt geëxploiteerd door de SNCF, is 138 km lang en heeft gemiddeld 200.000 reizigers per dag. Hij is geëlektrificeerd met 25 kV wisselstroom.

Exploitatie 

De treinen van Transilien rijden over het algemeen overdag met een halfuurdienstregeling. In de spits wordt op de verbinding Parijs - Saint-Leu een kwartiersdienst gereden, en buiten de spits wordt op de verbinding Parijs - Luzarches een uurdienst gereden. In het weekend wordt op de verbinding Parijs - Pontoise een halfuursdienst gereden, en op alle overige verbindingen een uurdienst.

De treinen van lijn H rijden van 5 uur 's ochtends tot 1 uur 's nachts, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar door middel van 82 treinstellen Z 50000 'Francilien', en locomotieven type BB 17000 met wagons type RIB.

Ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen zoals muziekfestivals en nieuwjaarsnacht kan de dienst bij wijze van uitzondering worden verlengd tot aan de volgende ochtend. Bij deze gelegenheid wordt de dienst, getiteld "Nuit Festive ", gereden tussen Parijs en Pontoise en tussen Parijs en Persan-Beaumont via Monsoult-Maffliers met een frequentie van een trein per uur gedurende de nacht.

Overzicht van de lijn

Transilien H 

(De donker gekleurde stations zijn eindbestemming tijdens sommige missies.

La transversale 

*Passe Navigo niet geldig.

(De donker gekleurde stations zijn eindbestemming tijdens sommige missies.

Missienamen 

In tegenstelling tot treinen in Nederland en België, staat er op de treinen op het transilien-netwerk geen eindstation, maar een vierletterige code op de trein. Deze code heeft een betekenis:

Eerste letter: de eindbestemming
1 ste brief: de bestemming van de trein
A : Paris-Nord
E : Ermont - Eaubonne
F : Saint-Leu-la-Foret
L : Luzarches
M : Montsoult - Maffliers
O : Pontoise
P : Persan - Beaumont
S : Sarcelles - Saint-Brice
T : Pontoise (La Transversale)
T : Persan - Beaumont (La Transversale)
T : Creil (La Transversale)
V : Valmondois

2e, 3e en 4e letter van de treindienst

De overige letters worden gebruikt om extra informatie mee te geven. Maar als enige lijn van het transilien-netwerk zit daar geen logica in: zo verwijst de P op alle lijnen, behalve deze naar een v/d Parijse kopstations (waarbij op de RER de A wordt gebruikt).
De enige logica in deze lijn zijn:
Missies welke op alle tussen gelegen stations stoppen hebben als tweede letter een O, naar het Franse omnibus
Missies welke niet op alle tussengelegen stations stoppen hebben als tweede letter een E.
Missies vanaf Paris-nord en via Persan-Beaumont hebben als ze doorrijden naar Montsoult-Maffliers hebben de letter M, en als ze doorrijden naar Valmondois letter V als tweede letter. Dit geldt alleen van Parijs, en niet naar.

Bestemmingenoverzicht

Materieel 
De H-lijn wordt bereden door 23 locomotieven van het type BB 17000 in trek-duwdienst met treinstammen type RIB en 82 treinstellen type Z 50000 (de Francilien). Tegen 2016 zullen alle diensten op de lijn gereden worden door het 'Francilien'-materieel, behalve die tussen Pontoise en Creil, die dan met Z 6400-treinstellen wordt gereden.

Zie ook
 Transilien

Spoorlijn in Parijs